Пурчена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.  Занимает площадь 57 км². Население 1772 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Purchena  — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucíaes
 Purchena — Diputación Provincial de Almeríaes
 Juegos Moriscos — Moorish Games official pagees
 Purchena — City Council official pagees

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии